Bohemia Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bohemia Creek (Alaska), im Hoonah-Angoon
 Bohemia Creek (Oregon), im Lane County